Ларш () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 600 км на південний схід від Парижа, 175 км на північний схід від Марселя, 65 км на північний схід від Дінь-ле-Бена.

Історія 

1 січня 2016 року Ларш і Мейронн було об'єднано в новий муніципалітет Валь-д'Ороне.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ларш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ларш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу